Shaffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. Bradley Shaffer
 Jay C. Shaffer